Ртутьтрили́тий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
лития и ртути
с формулой LiHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Образует кристаллы , структура типа трифторида висмута BiF.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 375 °C.

Примечания